The Eleventh Hour, Eleventh Hour e The 11th Hour possono riferirsi a:

Cinema 
The Eleventh Hour – cortometraggio del 1907 prodotto dalla Essanay
The Eleventh Hour – cortometraggio del 1912 prodotto dalla West's Pictures
The Eleventh Hour – film del 1914 diretto da Henry MacRae
The Eleventh Hour – film del 1922 diretto da George Ridgwell
L'undecima ora (The Eleventh Hour) – film del 1923 diretto da Bernard J. Durning
The 11th Hour - L'undicesima ora (The 11th Hour) – film documentario del 2007 diretto da Leila Conners Petersen e Nadia Conners

Letteratura 
The Eleventh Hour – libro di Graeme Base
 L'undicesima ora (11th Hour) – romanzo di James Patterson

Musica 
The Eleventh Hour – album dei Magnum del 1983
The Eleventh Hour – brano dei Fates Warning dall'album Parallels del 1991
The Eleventh Hour – album dei Jars of Clay del 2002
Eleventh Hour – album di Fred Frith del 2005
Eleventh Hour – album di Del tha Funkee Homosapien del 2008
11th Hour – brano dei Lamb of God dall'album As the Palaces Burn del 2003

Televisione 
Undicesima ora (The Eleventh Hour) – serie televisiva medica statunitense trasmessa dal 1962 al 1964 da NBC
The 11th Hour – serie televisiva commedia degli ultimi anni 1990 di CBUT
L'undicesima ora (The Eleventh Hour) – serie televisiva drammatica canadese trasmessa dal 2002 al 2006 su CTV
Eleventh Hour – serie televisiva britannica trasmessa nel 2006 su ITV
Eleventh Hour – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2008 al 2009 su CBS
The Eleventh Hour – primo episodio della quinta stagione nella nuova serie televisiva di Doctor Who, trasmesso nel 2010 su BBC One

Videogiochi 
The 11th Hour – videogioco horror per il computer del 1995, seguito di The 7th Guest